Александр Ярославич Невский (ум. 1263) — князь Новгородский, великий князь Киевский и Владимирский.
 Александр Ярославич (князь рязанский) (ум. до 1333) — великий князь Рязанский.

Примечания